Бодзентын () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Келецкий повят, Свентокшиское воеводство. Население — 11 677 человек (на 2006 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Белины
 Гмина Гурно
 Гмина Лончна
 Гмина Маслув
 Гмина Нова-Слупя
 Гмина Павлув
 Гмина Сухеднюв
 Гмина Вонхоцк

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Свентокшиского воеводства